Аршакиды:

 Аршакиды — древняя парфянская царская династия.
 Аршакиды — парфянская царская династия, правившая в древней Парфии.

См. также